A Proliga de 2006/2007 foi a 4ª edição, competição organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol,  É disputada por 15 equipas. O Vitória Sport Clube "Guimarães" conquistou o seu 1º Título.

Clasificação Fase Regular 

CTM Vila Pouca Aguiar tem uma falta de comparência

Calendário

Apuramento de Campeão

Calendário Play-offs

Quartos de Final

Meias finais

Final

Referências

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=1306

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=1306&layout=classificacao

http://www.fpb.pt/fpb2014/!site.go?s=1&show=com&id=1306&layout=resultados

http://www.eurobasket.com/Portugal/basketball-Proliga_2006-2007.asp

http://sampaensebasket.pt/index.php/palmares/

http://www.esgueirabasket.com/news/610-regresso.html